Vlădeni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vlădeni (Botoșani)
 Vlădeni (Dâmbovița)
 Vlădeni (Iași)
 Vlădeni (Ialomița)